

Argentina 
 Stazione di Palermo (Buenos Aires)

Italia 
 Stazione di Palermo Centrale